Фундаментальные ограничения — ограничения, наложенные на какие-либо объекты или процессы в природе или обществе в силу открытых людьми законов (закономерностей) и предложенных гипотез и теорий.

Примеры известных фундаментальных ограничений 
 Абсолютный нуль температуры — это минимальный предел температуры, которую может иметь физическое тело согласно теории термодинамики.
 Скорость света в вакууме — максимальный предел скорости перемещения физического тела и распространения взаимодействия согласно Специальной теории относительности.
 Планковская длина — фундаментальная единица длины в планковской системе единиц, накладывает фундаментальные ограничения на точность измерения длины.
 Планковское время — фундаментальная единица времени в планковской системе единиц, накладывает фундаментальные ограничения на точность измерения времени.
 Планковская температура — это максимальный предел температуры.
 Планковская плотность — предельная плотность материи.
 Элементарный электрический заряд — минимальный предел наблюдаемого электрического заряда в природе. (Если учесть кварки, то минимальный предел по-прежнему существует, но уменьшается в 3 раза).

См. также 
 Фундаментальные физические постоянные

Примечания

Ссылки 
 
 NIST: Планковская температура. (Англ.)
 Какова противоположность абсолютному нулю? (Англ.) 

Научный метод
Философия науки
 
Списки:Физика